Відорт () — українське прізвище.

 Григорій Відорт (1764–1834) — український поет, співак, торбаніст
 Каєтан Відорт (1804–1852) — український поет, співак, торбаніст
 Франциск Відорт (1831 — після 1890) — український поет, співак, торбаніст

Посилання 
 

Польські прізвища